Robert-Koch-Park steht für:
 Robert-Koch-Park (Leipzig), Parkanlage im Leipziger Ortsteil Grünau-Ost
 Robert-Koch-Park (Mölln), Stadtteil von Mölln 
 Robert-Koch-Park (Panketal), Parkanlage in Panketal